Уторгнення (вторгнення) може мати такі значення:
 Вторгнення (військова справа) — у військовій справі та в міжнародному праві — вступ збройних сил однієї або декількох держав по суші, повітрям або з моря на територію іншої держави.
 Вторгнення (шахи) — проникнення фігур атакувальної сторони в табір супротивника.

Фільми 

 Вторгнення (фільм, 1966) — британський фантастичний фільм режисера Алана Бріджеса.
 Вторгнення (фільм, 1980)
 Вторгнення (фільм, 1997) / Invasion
 Вторгнення (фільм, 2006)
 Вторгнення (фільм, 2007)
 Вторгнення (фільм, 2009)
 Вторгнення (цикл фільмів, 2014—2016) / Insiders Project